Санлис:

 Санлис — город в Пикардии, департамент Уаза.
 Санлис — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Пикардия.